Parti Socialiste kan syfta på:

 Parti Socialiste är franska eller italienska och finns som namn på politiska partier i länder med dessa språk.

Lista over partier med Parti Socialiste i namnet
 Socialistiska partiet (franskspråkiga Belgien) (PS) – är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Belgien
 Socialistiska partiet (Frankrike) (PS) –  är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Frankrike
 Parti socialiste authentique (PSA) – är ett politiskt parti i Senegal
 Parti Socialiste Brabançon – var en franskspråkig socialistisk grupp i Bryssel
 Party Socialiste Burkinabé – var ett politiskt parti i Burkina Faso
 Parti socialiste destourien (PSD), var det regerande politiska partiet i Tunisien mellan 1964 och 1988.
 Parti Socialiste Démocratique – är ett politiskt parti i Marocko
 Parti socialiste français (1902) – var ett parti som 1905 gick samman med Parti socialiste de France (1902) och bildade Franska sektionen av andra arbetarinternationalen (SFIO) vilket 1969 ombildades till Socialistiska partiet (Frankrike)
 Parti socialiste de France (1902) – var ett parti som 1905 gick samman med Parti socialiste français (1902) och bildade Franska sektionen av andra arbetarinternationalen (SFIO) vilket 1969 ombildades till Socialistiska partiet (Frankrike)
 Parti Socialiste Gabonais (PSG) – är ett litet politiskt parti i Gabon
 Parti socialiste guyanais (PSG) – är ett politiskt parti i Franska Guyana
 Parti Socialiste de Lutte (PSL) – är ett politiskt parti i Belgien, och namnet på den belgiska sektionen av Kommittén för en arbetarinternational
 Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) – var en kortlivad socialistisk organisation i Frankrike
 Parti Socialiste Populaire (PSP) – var ett kommunistiskt politiskt parti på Haiti
 Parti Socialiste Progressiste (PSP) – är ett  demokratiskt socialistiskt parti i Libanon
 Parti socialiste révolutionnaire (PSR) – var ett franskt blanquistiskt politiskt parti, och indirekt grundare av Franska sektionen av andra arbetarinternationalen (SFIO)
 Parti socialiste rwandais (PSR) – är ett politiskt parti i Rwanda
 Parti Socialiste du Sénégal (PS) – är ett politiskt parti i Senegal
 Parti Socialiste Sénégalais (PSS) – var ett trotskist-influerat politiskt parti i Senegal
 Parti socialiste suisse (PS) – är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Schweiz
 Parti Socialiste des Travailleurs (PST) – var ett politiskt parti i Italien
 Parti Socialiste Unifié (Burkina Faso) – är ett politiskt parti i Burkina Faso
 Parti Socialiste Unifié (Frankrike) (PSU) – var ett socialistiskt politiskt parti i Frankrike

Socialdemokratiska partier
Socialistiska partier

es:Partido Socialista
ko:사회당
ru:Социалистическая партия (значения)